Windisch steht für:
 verschiedene westslawische Völker und Stämme, siehe Wenden
 Windisch (Slowenisch), Slowenen und ihre Sprache
 Windisch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Windisch AG, Gemeinde im Schweizer Kanton Aargau
 Windisch (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Haus Windisch
 Wündisch